Nelle seguenti tabelle vengono elencate in ordine alfabetico tutte le località della Russia cui è stato concesso il titolo di città (), fatta eccezione per le città della repubblica di Crimea (de jure territorio ucraino).

Lista

A

B

C

D

E

F

G

I

J

K

L

M

N

O

P

R

S

T

U

V

Z

Note

Voci correlate 
 Suddivisioni della Russia
 Tipi di località abitate della Russia

Altri progetti

Collegamenti esterni 
 
 
 Località russe secondo i dati del censimento del 2002  (file Excel)
 

 
Russia
Tipi di località abitate della Russia